Peter Krause (politicus), een Duitse politicus (1943 - 2019)
 Peter Krause (striptekenaar), een Amerikaanse striptekenaar (1956)
 Peter Krause (cameraman), een Duitse cameraman (1961)
 Peter Krause (acteur), een Amerikaanse acteur (1965)
 Peter Krause (muzikant), bekend als Peter Crow C., een Duitse muzikant (1967)